Jméno František Kleiner má více osob:

 František Kleiner (legionář) (1886–1942) – československý legionář, sokolský činovník a profesor, ředitel učitelského ústavu
 František Kleiner (umělec) (1914–1986) – český malíř a grafik, docent grafiky a kresby